De 1. divisjon 2016 was het twintigste seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Voorheen stond de competitie bekend onder de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de sponsor: uitzendburo Adecco. Sinds 2015 luisterde de competitie officieel naar de naam OBOS-ligaen na een sponsordeal die aan het begin van het jaar werd gesloten en loopt tot 2021.

Het reguliere seizoen begon op 3 april en eindigde op 30 oktober 2016. Topscorers werd, net als vorig seizoen, de Zweedse aanvaller Pontus Engblom van Sandnes Ulf met 26 treffers, waaronder zes rake strafschoppen. Kristiansund BK won de titel onder leiding van Christian Michelsen, met drie punten voorsprong op Sandefjord Fotball, dat eveneens promoveerde naar de Tippeligaen.

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 Kristiansund BK en Sandefjord promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen 2017 en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten FK Bodø/Glimt en IK Start.
 FK Jerv, Sandnes Ulf, Kongsvinger IL en Mjøndalen IF spelen play-offs promotie/degradatie.
 Bryne FK, IL Hødd, KFUM Oslo en Raufoss IL degraderen naar de 2. Divisjon.

{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3
| RD1-header01 = 5 november
| RD1-team01 = Sandnes Ulf
| RD1-score01 = 0
| RD1-team02 = Kongsvinger IL
| RD1-score02 = 2

| RD1-header02 = 19 november
| RD1-team03 = FK Jerv
| RD1-score03 = 2
| RD1-team04 = Mjøndalen IF
| RD1-score04 = 1 
 
| RD2-header01 = 26 november
| RD2-team01 = '''FK Jerv
| RD2-score01 = 2
| RD2-team02 = Kongsvinger IL
| RD2-score02 = 1 
}}
Kwartfinale

Halve finale

Finale

Stabæk Fotball handhaaft zich in de hoogste divisie.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2016
Noors voetbalelftal in 2016

2065
Competitievoetbal 2016